Степан Александрович Беляков — (род. 1858 — ум. 1911) — русский психиатр, невролог .

Биография 
Окончил Медико-хирургическую Академию в Санкт-Петербурге. Участвовал в русско-турецкой войны (1877—1878). Будучи студентом военно-медицинской академии, принимал участие в турецкой кампании. В качестве полкового врача возглавлял на болгарском фронте один из военных госпиталей.

Политическая деятельность 
Беляков С. А. симпатизировал народникам. 2 апреля 1879 г. был арестован в Петербурге по подозрению в знакомстве с А. К. Соловьевым, совершившим неудачное покушение на императора Александра II. Находился под надзором полиции.

Научная деятельность 
Беляков С. А. написал ряд работ по психиатрии, выступал в качестве эксперта в уголовных процессах. С. Беляков специализировался в области психиатрии у одного из основоположников русской психиатрии, профессора И. А. Мержеевского. Защитил диссертацию на тему «О паталогоанатомических изменениях ЦНС при старческом слабоумии» .

Известны также два написанных С. Беляковым отчёта о работе больницы Святого Пантелеймона за 1892 и 1893 гг. Первый был опубликован в виде отдельной книги, второй в журнале «Архив психиатрии, неврологии и судебной психопатологии» (№ 3, 1894 г.).

С. Белякову приписывают одно из первых в мире научных описаний амилоидных бляшек, образование которых ведёт к развитию синдрома Альцгеймера.

Профессиональная деятельность 
В течение 1892—1895 гг. С. Беляков занимал должность главного врача городской больницы Святого Пантелеймона при Воскресенской церкви в Санкт-Петербурге. Затем он работал старшим врачом петербургской больницы Всех Скорбящих Радости (Обуховской больницы), где выполнил работы «О цистоцеркозе головного мозга», «О влиянии заболевания органа слуха на развитие и течение душевных расстройств», «О самоубийствах и несчастных случаях в психиатрических заведениях».

С 1897 по 1909 он руководил психиатрической больницей в г. Самаре. При нём Самарская больница считалась одной из лучших провинциальных больниц такого профиля в царской России.

Умер в 1911 г. в возрасте — 53-х лет.

Ссылки 
  К. К. Поппе. История 3-й городской психиатрической больницы им. И. И. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге.
 Беляков Степан Александрович

Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Психиатры Российской империи
Неврологи Российской империи
Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Учёные по алфавиту